Jagne ist der Familienname folgender Personen:

 Baboucarr-Blaise Jagne (* 1955), gambischer Politiker
 Dodou Bammy Jagne, gambischer Diplomat, Politiker und Verwaltungsbeamter
 Fatou Jagne, gambische Menschenrechtsaktivistin
 Gibou M. Jagne († 2021), gambischer Politiker
 Haddy Nyang-Jagne, gambische Politikerin
 Ibra Jagne, gambisch-isländischer Fußballspieler
 Ismaila Jagne (* 1984), gambischer Fußballspieler
 Jainaba Jagne, gambische Diplomatin
 Mamour Alieu Jagne, gambischer Politiker und Diplomat
 Mamour Malick Jagne, gambischer Ökonom und Banker
 Modou Jagne (* 1983), gambischer Fußballspieler
 Omar Jagne (* 1992), gambischer Fußballspieler
 Pa Modou Jagne (* 1989), gambischer Fußballspieler
 Saihou Jagne (* 1986), gambischer Fußballspieler
 Siga Fatima Jagne, gambische Politikerin und Frauenrechtlerin